Il singolare del Grand Prix de Tennis de Lyon 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Sébastien Grosjean era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Robby Ginepri.

Robin Söderling ha battuto in finale 6–3, 6–7(5), 6–1, Julien Benneteau.

Teste di serie 

  Andy Roddick (quarti)
  Richard Gasquet (secondo turno)
  Jo-Wilfried Tsonga (semifinali)
  Gilles Simon (semifinali)

  Tommy Robredo (secondo turno)
  Ivo Karlović (primo turno)
  Robin Söderling (campione)
  Paul-Henri Mathieu (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Grand Prix de Tennis de Lyon 2008
ATP Tour 2008